Морроне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морроне, Стефано (род. 1978) — итальянский футболист, центральный полузащитник.

Топонимы 
 Кастель-Морроне — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Морроне-дель-Саннио — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.